Хисар може бити:

 Хисар ( — „блокада”, „опсада” или  — „тврђава”) се може односити на:
 Хисар (Лесковац), брдо и археолошки локалитет у Лесковцу у Србији.
 Хисар (Прокупље), брдо у Прокупљу у Србији.
 Хисар (дримски), тврђава код Ораховца у Србији.
 Хисар (милешевски), тврђава код Пријепоља у Србији.
 Хисар (топлички), тврђава изнад Прокупља у Србији.
 Пионир Хисар (предузеће), предузеће за прераду прехрамбених производа са сједиштем у Прокупљу у Србији.
 Хисар (дистрикт), дистрикт у Авганистану у провинцији Баглан.
 Хисар (општина) (-{Демир Хисар}-), општина у Сјеверној Македонији.
 Хисар, град у Индији у провинцији Харјана (поприште прве битке код Панипата 1526. године).
 Хисар (округ), округ у Индији са истоименим главним градом.
 Хисар (књижевне новине), турске књижевне новине.
 ХИСАР (радарски систем) (-{Hughes Integrated Surveillance and Reconnaissance}-), радарски систем америчке беспилотне летјелице -{Global Hawk}-.

Осим наведеног Хисар може значити и:
 турско име Бачке Паланке ( — Кучук Хисар).
 турско име Крушевца ( — Алаџа Хисар).
 Хисар (презиме)